43-я церемония вручения наград премии BAFTA
1990 
Лондон, Англия

Лучший фильм: 
Общество мёртвых поэтов 
Dead Poets Society

Лучший неанглоязычный фильм: 
Жизнь и ничего больше 
La vie et rien d’autre

< 42-я Церемонии вручения 44-я >

43-я церемония вручения наград премии BAFTA, учреждённой Британской академией кино и телевизионных искусств, за заслуги в области кинематографа за 1989 год состоялась в Лондоне в 1990 году.

Полный список победителей и номинантов

Основные категории

Другие категории

Примечания

Ссылки 
 

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
Кинопремии 1990 года
1990 год в Лондоне